Kandori ist der Name folgender Personen:

 Michihiro Kandori (* 1959), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Shinobu Kandori (* 1964), japanische Wrestlerin, Martial-Arts-Kämpferin und Politikerin